Timberg est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1859-1926), agronome suédois ; 
  (1891-1952), acteur, compositeur et auteur de sketchs américain, frère de Sammy Timberg et oncle de Robert Timberg ;
  (1950-), fonctionnaire estonien ;
 Nathália Timberg (1929-), actrice brésilienne ;
  (1940-2016), journaliste et écrivain américain ;
  (1903-1992), musicien et compositeur américain ;
  (1969-2019), journaliste, écrivain et éditeur américain.

Patronyme germanique